FMMG steht für:

 Fil Man Made Group
 Flughafen Antsalova (ICAO-Code), Antsalova, Region Melaky in Madagaskar

FMMG